Skrót JJJ może oznaczać:
 J. Jonah Jameson lub JJJ, postać z uniwersum Marvel Comics 
 Jesse Jackson Jr. amerykański polityk
 John Joe Joyce lub JJJ, irlandzki bokser
 JJ Radio lub  Triple J, australijska radiostacja
 J.J. Johnson